X Factor или The X Factor могут означать:

X Factor (франшиза) — франшиза телевизионных конкурсов талантов
 Версии шоу X Factor
 The X Factor (Великобритания) (2004—)
 The X Factor (США) (2011—2013)
 The X Factor (Австралия) (2005—)
 X Factor (Казахстан)
 «Фактор А» (Россия)
 
 X-Factor (Marvel Comics) — вымышленная команда одноимённой серии комиксов издательства Marvel Comics.
 The X Factor (альбом) — десятый студийный альбом группы Iron Maiden.